Einhart und Einhard können stehen für:

 Einhart oder Einhard (um 770–840), fränkischer Gelehrter der karolingischen Renaissance
 Karl Einhart (1884–1967), deutscher Maler
 Einhart, ein Pseudonym des nationalistischen deutschen Politikers und Autors Heinrich Claß (1868–1953)
 Einhart (Ostrach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Einhart, der Lächler, Roman von Carl Hauptmann

Siehe auch:

 Einhard